Kang steht für:
 Kang (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Kang (Ofenbett), aus Ziegeln gemauerte heizbare Schlafbank

Kang ist der Name folgender Orte:
 Kang (Botswana), Ortschaft in Botswana am Trans-Kalahari-Highway
 Kang (Longnan), Kreis Kang (康县) der Stadt Longnan in der chinesischen Provinz Gansu

Siehe auch:

 Kora Kang
 Cang
 Holzkragen